Gironella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gironella (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gironella (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar